Trimet steht für folgende Unternehmen:

 Trimet (Nahverkehr), US-amerikanisches Nahverkehrsunternehmen
 Trimet Aluminium, deutscher Aluminiumhersteller